Катарина Корнаро (Венеција, 25. новембар 1454 - Азоло, 10. јул 1510) је била последња краљица Кипра, пре него што је своје краљевство завештала Млетачкој републици. Била је кћерка Marco Cornaro, Patrician of Venice и Fiorenza Crispo.

Породично стабло 

Рођени 1454.
Умрли 1510.